Cusio – comune italiano della Lombardia
 Cusio – denominazione alternativa del Lago d'Orta, in Piemonte
 Cusio – territorio del Piemonte, diviso tra le provincie del Verbano-Cusio-Ossola e di Novara.
 Provincia del Verbano-Cusio-Ossola – provincia italiana del Piemonte